Mary Foote ist der Name folgender Personen: 

* Mary Foote (Malerin) (1872–1968), US-amerikanische Malerin
 Mary Hallock Foote (1847–1938), US-amerikanische Autorin und Illustratorin
 Mary-Ann Foote (* 1949), britische Journalistin